Kongress (von  = ‚Zusammenkunft‘) steht für:

 Tagung, Zusammenkunft von Personen, die in einem speziellen Themenbereich arbeiten
 wissenschaftliche Konferenz, Tagung für Wissenschaftler, Entwickler und Ingenieure
 im Völkerrecht die Zusammenkunft von Staatenvertretern für den Abschluss wichtiger Vereinbarungen, besonders eines Friedensschlusses
 Wiener Kongress (1814–1815)
 Berliner Kongress von 1878

Gesetzgebende Versammlungen in verschiedenen Staaten:

 Allgemeiner Volkskongress (Libyen), das Parlament unter der Diktatur von Muammar al-Gaddafi
 Argentinischer Kongress
 Congreso de los Diputados (Spanien)
 Congreso Nacional (Dominikanische Republik)
 Ehrenwerter Kongress (Paraguay), siehe Paraguay #Politik
 Kongress der Republik Guatemala
 Kongress der Republik Kolumbien
 Kongress der Vereinigten Staaten
 Congrès du Parlement français (eine gemeinsame Sitzung beider Kammern des französischen Parlaments)
 Kongress (Mikronesien), siehe Föderierte Staaten von Mikronesien #Politik
 Nationalkongress (Brasilien)
 Kongress der Union Mexiko
 Kongress (Philippinen)
 Nationaler Volkskongress, das Parlament der Volksrepublik China
 Nationalkongress (Bolivien)
 Nationalkongress (Chile)
 Nationalkongress (Ecuador)
 Nationalkongress (Honduras)
 Nationalkongress (Libyen), das aktuell vorläufige Parlament
 Nationalkongress (Palau), siehe Palau
 Parlament (Dominikanische Republik), siehe Dominikanische Republik #Politik
 Peruanischer Kongress
 Volksdeputiertenkongress, das höchste gesetzgebende Organ der ehemaligen Sowjetunion

Kongress steht für:
 Der Kongress, siehe The Congress, einen Film von Ari Folman aus dem Jahr 2013

Congress steht für:

im NRHP gelistete Objekte:
 Congress Apartments, in Bend, Oregon, ID-Nr. 00001020
 Congress Avenue Historic District, in Austin, Texas, ID-Nr. 78002989
 Congress Building, in Miami, Florida, ID-Nr. 85000553
 Congress Street, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 75001927
 Congress Street Fire Station, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 87001396
 Congress Street Historic District, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 92000903

Siehe auch:

 Congreso (Begriffsklärung)
 Konferenz (Begriffsklärung)
 Kongresspartei (Begriffsklärung)
 Kongresszentrum – Wortbildung
 Tuwat-Kongress
 Weltkongress – Unterbegriff